«All Hope Is Gone» () — четвёртый студийный альбом американской метал-группы Slipknot, вышедший 20 августа 2008 года. Это последний альбом, записанный с участием басиста Пола Грея, умершего 24 мая 2010 года, а также последний студийный альбом, записанный с участием барабанщика Джои Джордисона, который покинул коллектив в 2013 году из-за проблем со здоровьем. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, в ноябре 2008 года стал золотым, а 10 августа 2010 года — платиновым. Фильм о турне в поддержку All Hope Is Gone присутствует на 4-м DVD группы (Sic)nesses.

Запись 
Подготовка к All Hope Is Gone началась в 2007 году. Барабанщик Джои Джордисон: «Я сказал им продемонстрировать всё что они могут, поэтому у нас получилось много материала, из которого можно было выбрать сносное». В феврале 2008 года Slipknot отправились в Sound Farm Studio на Ямайке, Айова с продюсером Дейвом Фортманом. All Hope Is Gone — первый альбом группы, написанный и записанный в их родном штате Айова. Басист Пол Грей объяснил, что группа решила записываться в Айове, потому что они слишком много отвлекались в Лос-Анджелесе, когда занимались производством предыдущих альбомов. Группа также заявила, что нахождение близко к дому хорошо отражается на их мышлении; вокалист Кори Тейлор ездил домой каждый вечер, чтобы повидаться с сыном. В отличие от предыдущих релизов, процесс записи альбома вовлекал всех девятерых участников группы, и они записали свыше 30 песен. Джордисон комментировал: «Признаюсь, что группа на пике; каждый полностью вовлечён в процесс написания, и это прекрасно». Тейлор чувствовал, что в процессе записи были кое-какие проблемы, но также отметил, что при написании каждого альбома Slipknot приходится конфликтовать, и группа приняла это после того, как осознала, что конфликты помогают раскрыть творческий потенциал. Кори с Джимом разделились на пары с Сидом, играя на клавишных, и Шоном, чтобы поработать над «косвенными художественными деталями». Тейлор также поэкспериментировал с записью в старом колодце, утверждая, «Там была эта естественная реверберация, которая была должной интенсивности». Согласовавшись с Крэханом, ни один из экспериментальных треков не вошёл в альбом. Тем не менее, один из них «Til We Die», появился в качестве бонус-трека на специальном издании альбома. Трек «Sulfur» был первым объединением усилий Джои и Джима, которые написали песню за один вечер.

Чувствуя неудовлетворённость в процессе записи, Джим сказал, «было ощущение, что мы немного торопились. И было ощущение, что мы делаем вещи просто чтобы уложиться в график, что я и вправду не люблю». Джим в особенности разочаровался в продюсере и сказал «Дейв Фортман по настоящему помог мне оценить Рика Рубина как продюсера. Фортман был неспособен сплотить 9 человек вместе, а для меня это самая главная вещь при записи Slipknot». Джои наоборот сказал, что «В конечном счёте эта запись получилась такой, как я бы хотел чтобы звучал Slipknot». Он сделал комплимент Фортману, что у него хороший слух, и считает, что All Hope Is Gone — лучший альбом группы. All Hope Is Gone был смикширован Колином Ричардсоном в Великобритании.

Стиль и тематика 
В музыкальном плане на All Hope Is Gone группа переключилась с ню-метала на грув-метал с элементами трэш-метала. Новый альбом стал более брутальным и техничным в плане звучания, однако так же представлял собой эксперимент. В интервью Billboard.com Кори Тейлор сказал: «Он [альбом] сдерёт вам кожу с лица, мир ещё, наверное, не готов к этому альбому», а журнал Yell! писал: «All Hope Is Gone „расширяет“ трэш-метал гитару и вокальные мелодии Slipknot». Изначально Кори Тейлор хотел использовать 15 вокальных техник на этом альбоме, некоторые из них можно услышать в песнях «Dead Memories», «Gehenna», «Butcher’s Hook», «Snuff». Такие песни, как «Gematria (The Killing Name)», «This Cold Black», «All Hope Is Gone» и «Wherein Lies Continue» испытывают на себе влияние трэш-метала и дэт-метала, так же на альбоме появился нетипичный для Slipknot трек «'Til We Die».

Отзывы

Коммерческий успех 
После релиза All Hope Is Gone занял первую строчку в рейтинге Billboard 200, в общей сложности продержавшись в рейтинге 70 недель. На текущий момент рейтинг продаж составил больше 1,106,000 копий. Песня «Psychosocial» была номинирована на премию Грэмми в номинации «Лучшее метал исполнение».

Критика

Рекламная кампания

Список композиций 
 «.execute.» — 1:49
 «Gematria (The Killing Name)» — 6:02
 «Sulfur» — 4:38
 «Psychosocial» — 4:42
 «Dead Memories» — 4:29
 «Vendetta» — 5:16
 «Butcher’s Hook» — 4:15
 «Gehenna» — 6:53
 «This Cold Black» — 4:40
 «Wherein Lies Continue» — 5:37
 «Snuff» — 4:36
 «All Hope Is Gone» — 4:45

Бонус-треки
 «Child of Burning Time» — 5:10
 «Vermilion Pt. 2» (Bloodstone mix) — 3:39
 «'Til We Die» — 5:46
 «Psychosocial (Live) (iTunes Exclusive Track)»

Чарты и сертификации 

Чарты

Сертификации

Участники записи 
Slipknot
 (#0) Сид Уилсон — DJ, скретчинг
 (#1) Джои Джордисон — ударные, перкуссия
 (#2) Пол Грей — бас-гитара, бэк-вокал
 (#3) Крис Фен — перкуссия, бэк-вокал
 (#4) Джеймс Рут — гитара
 (#5) Крэйг Джонс — семплинг
 (#6) Шон Крейен — перкуссия, бэк-вокал
 (#7) Мик Томпсон — гитара
 (#8) Кори Тейлор — вокал

Примечания 

All Hope Is Gone
Альбомы альтернативного метала
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Новозеландской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Roadrunner Records